Подмосковные каменоломни — подземные полости искусственного происхождения в Московской области, где в старину (XIV—XIX вв.) добывался известняк (реже песчаник) для зданий Москвы и Подмосковья.

Эти пещеры не представляют особого научного интереса и почти не привлекают внимание государственных организаций. Однако они очень популярны среди энтузиастов, для которых посещение пещер является хобби, развлечением, или даже образом жизни. Можно говорить о том, что вокруг пещер образовалась определённая субкультура.

Историко-географический очерк 

Основные очаги добычи белого камня располагались в бассейне реки Оки на берегах следующих рек:

1) помимо собственно Оки (юго-восток современного Подмосковья), также на берегах её левого притока Москвы-реки;

2) «Пахорский бассейн» на берегах Пахры и её притоков Десны, Рожайки, Мочи, Жданки, Лубянки — в междуречье Оки и Москвы-реки, которое ныне преимущественно относится к Домодедовскому и Подольскому районам (в старину долину Пахры от Домодедова до Нижнего Мячкова также называли «Каменная сторона»);

3) на берегах Осётра, правого притока Оки.

Возраст систем в среднем насчитывает несколько веков, а наиболее активно выработки велись преимущественно во 2-й половине XIX века.

Несмотря на то, что официальные власти ранее неоднократно пытались закрыть те или иные системы пещер, они практически всегда вновь вскрывались энтузиастами. С советских времён власти не предпринимали ни одной попытки закрытия входов, хотя разговоры об этом ведутся постоянно.

Распределение каменоломен по бассейнам рек 
Все исторические каменоломни расположены на реках, по которым, видимо, добытый камень и вывозился к местам строительства — иногда за сотни километров (например, белый камень памятников старины Суздальского края XII века происходит из Мячковских каменоломен на стрелке Пахры и Москвы-реки). Из-за этой логистической привязки разбросанные по Подмосковью выработки естественным образом районируются по рекам:

Москва-река 
 «Полушкинские каменоломни» (по расположенным неподалёку ж/д станции и деревне в Одинцовском районе; также «Тучковские» или «Васильевские» каменоломни — по более близким населённым пунктам под названиями Тучково и Васильево в Рузском районе; вход на северном берегу Москвы-реки напротив деревни Григорово);
 «Партизанская» (также «Картинская» по посёлку под названием Картино, близ Тучкова).

Пахра с притоками 
В Пахорском бассейне сосредоточены наиболее протяжённые из выявленных на данный момент подземных выработок в Московской области:

У этой пятёрки самых протяжённых систем обнаружены следующие подсистемы (либо соседствующие с ними отдельные ветки):

 «Солнечная» (от Щапова по левому берегу вниз по течению Лубянки, недалеко от её устья на реке Моче );
 «Фабричная» («Богородская», «Ватутинки», среднее течение Десны, Троицк);
 «Алхимовская» (нижнее течение реки Десны, деревня Алхимово);
 «Рыбинская» (располагается близ деревни Рыбино, чуть ниже по течению реки Десны от входа в «Силикаты», на противоположном от них, правом берегу);
 «Пионерская» («Звёздочка», «Верхненикитская-2», вход к югу от села Никитского, правый берег Рожайки, закрыта);
 «Пионерская» («Новленская», восточная окраина Новленского на реке Пахре, закрыта);
 «Мещеринская» (левый берег Пахры, у посёлков под названиями Мещерино и Чурилково);
 «Чурилковская» (левый берег Пахры, над системой находится посёлок Чурилково, закрыта);
 «Глиняная» (левый берег Пахры, примыкает к Чурилковской системе);
 «Дугинская» («Юбилейная», левый берег Пахры, закрыта);
 «Дикая» («Шмелиная», «Котляково-5», правый берег Пахры, закрыта);
 «Жабья» («Жданковская», на реке Жданке);
 «Ежевичка» (входит в систему Константиновского оврага);
 «Орешная» (входит в систему Курьей, Константиновского оврага);
 «Мячковские» (устье Пахры на Москве-реке, срыты);

Перспективные системы 
В ряде городов на Оке и её притоках Москве-реке и Осётре сохраняется высокая вероятность открытия в ближайшем будущем следующих исторических подземных выработок:

Ока 
 Система «Замок» (место впадения Нары в Оку под Серпуховом, существование подтверждается летописями, исследования не проводятся за отсутствием финансирования).
 «Коломенские» или «Протопоповские каменоломни» (на месте бывшей деревни Протопопово, ныне микрорайон. Колычёво г. Коломны), где добывался т.н. «коломенский» или «протопоповский камень» для строительства Храма Христа Спасителя.
 Подземные полости в Пущине, Озёрах, Ожерелье, Кашире.

Осётр 
Весь бассейн Осётра, вероятно, является единой спелестологической провинцией (наиболее известная часть которой — «Гурьевские каменоломни» — обнаружены в верхнем течении реки, в современной Тульской области).

 Каменоломни Зарайска.
 Старые разработки в карьерах у деревни Курбатово Серебряно-Прудского района.
 Разработки у деревни под названием Лишняги (12 км выше по течению реки Полосни от устья на Осётре в Серебряно-Прудском районе).

Москва-река 
При проведении соответствующих исследований, возможны открытия следующих исторически существовавших систем:

 Разработки песчаника в Лыткарине;
 Разработки песчаника в Татарове (ныне в черте Москвы);
 Даниловские разработки песчаника в Нижних Котлах (ныне в черте Москвы);
 Каменоломни в Крылатском (ныне в черте Москвы);
 Каменоломни в Хорошёве (ныне в черте Москвы);
 Каменоломни в Шелепихе (ныне в черте Москвы);
 Каменоломни на Пресне (ныне в черте Москвы);
 Каменоломни в Дорогомилове (ныне в черте Москвы);
 Каменоломни в Филях (ныне в черте Москвы, ниже порта по течению Москвы-реки, в районе здания «РОССПИРТПРОМа» — Кутузовский пр-т, д.34);
 Каменоломни под Воробьёвыми горами (ныне в черте Москвы, близ «Мосфильма»);
 Разработки фосфоритов в Коломенском (1920-е годы, ныне в черте Москвы);
 Разработки фосфоритов в Чагино (1920-е годы, ныне в черте Москвы).

См. также 
 Гурьевские каменоломни (Тульская область)
 Старицкие каменоломни (Тверская область)
 Пятницкие пещеры (Орловская область)
 Нолькин камень (Марий Эл)
 Каменоломни под Калугой
 Каменоломни под Рязанью
 Подземелья Нижегородчины
 Подземелья Самарской области

Литература 
 Байбиков В. Ю. Подземные каменоломни и рудники города Москвы. — Спелестологический ежегодник РОСИ, 2001
 Головин С. Е., Булатов А. С., Сохин М. Ю. История вскрышных работ в Подмосковье (1970-1990 годы), практика поиска и вскрытия подземных полостей // Спелестологический Ежегодник РОСИ 1999. М.: РОСИ-РОСС, 1999
 Соколова В. М. Карст и псевдокарст долины реки Рожаи // Учёные записки МГПИ, т. 66, вып. 5. М.: МГПИ, 1957.

Примечания

Ссылки 
 Тематические сайты
 Портал любителей спелеологии, спелестологии и диггерства

 Статьи

 Пещеры и каменоломни в Московской области — статья на сайте oouu.ru («Путешествия по России»)
 Обзор каменоломен нижнего течения реки Пахры — статья на сайте музея-заповедника «Горки Ленинские»

Спелестология
Каменоломни России
Добыча известняка